Эльстон — фамилия:
 Эльстон, Виктор Александрович (1932—2022) — советский и российский музыкант, солист оркестра Большого театра (1957—1996), заслуженный артист Российской Федерации (1994).
 Эльстон, Лев Михайлович (1900—1986) — советский театральный режиссёр.

Составные фамилии